Патриарх Лиссабона — один из пяти епископов Римско-католической церкви латинского обряда, носящих титул патриарха, более характерного для Восточных церквей (православия и восточнокатолических церквей). Другими являются Патриарх Венеции, Патриарх Иерусалима, Патриарх Восточной Индии и Патриарх Западной Индии.

22 октября 1716 года папа римский Климент XI (в благодарность за поддержку в войне с турками) издал буллу «In Supremo Apostolatus Solio», в которой давал настоятелю церкви Королевского дворца митрополичий ранг (чья епархия охватывала западный Лиссабон, а также четыре подчиненных епархии) и титулом «Патриарх» (старый архиепископ Лиссабона оставался владыкой восточной части города).

Это странное положение, когда в одном городе имеются две митрополии было закончено 13 декабря 1740 года, когда архиепархией Лиссабона было поручено управлять Патриархату (хотя две кафедральные церкви существовали до 1843 года). Патриархи Лиссабона могут использовать в своем гербе трехкоронную тиару (правда без ключей, как у Папы римского), что выделяет их из числа других латинских патриархов.

Патриархи Лиссабона 
 кардинал Томаш де Алмейда (7 декабря 1716 — 27 февраля 1754);
 кардинал Жозе Мануэл да Камара де Аталая (10 марта 1754 — 9 июля 1758);
 кардинал Франсишку де Салданья да Гама (28 мая 1759 — 1 ноября 1776);
 вакантно (1776—1779);
 кардинал Фернанду де Соуза-и-Силва (1 марта 1779 — 11 апреля 1786);
 кардинал Жозе Франсишку Мигел Антониу де Мендонса Валдерейш (10 марта 1788 — 11 февраля 1808);
 вакантно (1808—1819);
 кардинал Карлуш да Кунья-и-Менезеш (23 августа 1819 — 14 декабря 1825);
 кардинал Патрисиу да Силва (13 марта 1826 — 3 января 1840);
 вакантно (1840—1843);
 кардинал Франсишку де Сан-Луиш Сарайва (1843 — 7 мая 1845);
 кардинал Гильерме Энрикеш де Карвалью (24 ноября 1845 — 15 ноября 1857);
 кардинал Мануэл Бенту Родригеш да Силва (18 марта 1858 — 26 сентября 1869);
 кардинал Игнасиу ду Нашсименту де Мораиш Кардозу (25 апреля 1871 — 23 февраля 1883);
 кардинал Жозе Себаштьян де Алмейда Нету (9 августа 1883 — ноябрь 1907);
 кардинал Антониу Мендеш Беллу (19 декабря 1907 — 5 августа 1929);
 кардинал Мануэл Гонсалвиш Сережейра (18 ноября 1929 — 10 мая 1971);
 кардинал Антониу Рибейру (10 мая 1971 — 24 марта 1998);
 кардинал Жозе да Круш Поликарпу (24 марта 1998 — 18 мая 2013);
 кардинал Мануэл ду Нашсименту Клементи (18 мая 2013 — по настоящее время).

См. также 
 Патриархат Лиссабона

Ссылки 
 Патриархат Лиссабона на gcatholic.org;
 Патриархат Лиссабона на Catholic Hierarchy;
 Патриархат Лиссабона на Catholic Encyclopedia.

Католицизм
Религиозные титулы
Лиссабон